Goizueta är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Goizueta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Goizueta är huvudsakligen kuperad. Goizueta ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Goizueta. Runt Goizueta är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Sebastián,  km nordväst om Goizueta. I omgivningarna runt Goizueta växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Navarra